R58 peut faire référence à :
 la phrase de risque : «Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.», sur les étiquettes des produits chimiques.
 Hémorragie, non classée ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Mini Coupé R58, un coupé sportif du constructeur britanniques Mini.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres